Als Forty-niners („Neunundvierziger“) werden in den USA die Teilnehmer am Kalifornischen Goldrausch (1848–1854) genannt. Der Begriff ist dem Jahr 1849 entlehnt. 

Der erste größere Goldfund wurde von James W. Marshall bereits 1848 bei Sutter’s Mill gemacht, dem Bauplatz eines Sägewerks von Johann August Sutter, und noch im selben Jahr strömten Tausende von Menschen aus ganz Kalifornien diesem Ort zu. Das ganze Land allerdings wurde erst 1849 vom Goldfieber erfasst. In den Hoch-Zeiten des Kalifornischen Goldrauschs strömten Goldsucher sogar aus Europa, Australien und Südamerika ins Land. Dadurch verfünffachte sich die Bevölkerung Kaliforniens innerhalb eines Jahres.

Die Football-Mannschaft San Francisco 49ers in den USA erinnert mit ihrem Namen an die Geschichte der Forty-Niners. 

Siehe auch: Forty-Eighters

Literatur 
The Forty-Niners by Stewart Edward White

Weblinks 
 Merrill J. Mattes: Fort Laramie Park History (PDF; 2,2 MB), Chapter VI
 Artikel über den kalifornischen Goldrausch und die 49er

Geschichte der Vereinigten Staaten (1849–1865)
Geschichte von Kalifornien